FFL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fair Field (Iowa) (Stati Uniti)